Дъмфрийс може да се отнася за:

 град Дъмфрийс, Шотландия
 град Дъмфрийс, Вирджиния, САЩ
 Джони Дъмфрийс (р.1958), шотландски автомобилен пилот от Формула 1
 Дъмфрийс анд Голоуей, област в Шотландия